ААССР:
 Абхазская АССР (, ) — автономная республика в составе Грузинской ССР, существовавшая с 1931 по 1990 годах, ныне Автономная Республика Абхазия (контролируется частично признанной Республикой Абхазия).
 Аджарская АССР () — административно-территориальная единица в составе Грузинской ССР, существовавшая в 1921—1990 годах, ныне Автономная Республика Аджария.